Paulistânia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paulistânia (ort), São Paulo, 
 Paulistânia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar